Formica wheeleri (Creighton)
Formica wheeleri (Stitz), incertae sedis